Kranach heißen folgende Orte in Österreich:

 Kranach (Gemeinde Gamlitz), Ortschaft (Katastralgemeinde Kranachberg) von Gamlitz, Bezirk Leibnitz, Steiermark
 Kranach (Gemeinde Leutschach an der Weinstraße), Katastralgemeinde und Ortschaft von Leutschach an der Weinstraße, Bezirk Leibnitz, Steiermark 

Siehe auch:
 Cranach